Rundschnitt steht für
Rundschnitt (Fachwerk), Berechnungsverfahren der Baustatik
Rundschnitt (Frisur)
 Rundschnitt für den kritischen Umfang beim Durchstanzen